Le Championnat du Portugal de football 1998-1999 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur brésilien Mário Jardel, qui inscrit 36 buts avec le FC Porto.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1998-1999
 Coupe du Portugal de football 1998-1999

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1998-99 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal